Готторпи, Гольштейн-Готторпи (нім. Schleswig-Holstein-Gottorf) — німецька герцогська династія.
 Гольштейн-Готторп-Романови — одна з ліній Ольденбурзькою династії (відома з XI століття), яка відокремилася від її Гольштейн-Готторпской гілки.
 Готторп () або Готторф () — палац-замок, розташований у німецькому місті Шлезвіг на острові в затоці Шлей.